Хичкок има више значења:
 Хичкок
 Округ Хичкок (Небраска)
 Хичкок (Тексас)
 Хичкок (Јужна Дакота)
 Хичкок (Оклахома)